Gambian People’s Party steht für folgende Parteien in Gambia:

 Gambian People’s Party (1954), gegründet 1954
 Gambian People’s Party (1967), gegründet 1967
 Gambian People’s Party (1987), gegründet 1987